Gerhardt může být:

křestní jméno
 Gerhardt Bubník (* 1935) – český krasobruslař, právník a sportovní funkcionář

příjmení
 Paul Gerhardt (1607–1676) – německý barokní básník a teolog
 Yannick Gerhardt (* 1994) – německý fotbalový záložník a reprezentant